Moosing ist der Name folgender Orte:

 Moosing (Amtzell), Ortsteil der Gemeinde Amtzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Moosing (Mistelgau), Ortsteil der Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Moosing (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Moosing (Bayreuth), eigentlich „Oberobsang“, Stadtteil der Stadt Bayreuth, kreisfreie Stadt, Bayern

 Moosing (Gemeinde Söding-Sankt Johann), Ortschaft und Katastralgemeinde von Söding-Sankt Johann, Bezirk Voitsberg, Steiermark